Eynesil (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Eynesil (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Eynesil